Kuoppajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kuoppajärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (5,27 ha)
Kuoppajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (10,3 ha)
Kuoppajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (4,82 ha)
Kuoppajärvi (Karesuando socken, Lappland, 758407-178622), sjö i Kiruna kommun,  (8,1 ha)
Kuoppajärvi (Karesuando socken, Lappland, 758438-180231), sjö i Kiruna kommun,  (7,05 ha)
Kuoppajärvi (Karesuando socken, Lappland, 758959-179638), sjö i Kiruna kommun,  (6,81 ha)

Finland
Kuoppajärvi (sjö, lat 68,28, long 24,95)
Kuoppajärvi (sjö, lat 66,13, long 28,23)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn